Wieden kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Wieden, Baden-Württemberg – kommun i Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg, Freiburg Region,

Österrike 

 Gemeindebezirk Wieden, kommun, Wien, Wien Stadt, 

Robotskapade Österrikeförgreningar